Ро́берт Ли́берман ():  (род. 1947) — американский кинорежиссёр, продюсер и сценарист кино и телесериалов. Участвовал в создании сериалов «Джейк 2.0», «Сильное лекарство», «Никита», «Братья и сёстры», «Мёртвая зона», «Секретные материалы» и других.
  (род. 1964) — американский политолог, профессор и провост (научный руководитель) Университета Джонса Хопкинса.